Орло́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России и государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Орловская улица — улица в Минске.
 Орловская улица — улица в Бресте.
 Орловская улица — улица в Бобруйске.

Россия 
 Орловская улица — улица в Астрахани.
 Орловская улица — улица в Барнауле.
 Орловская улица — улица в Брянске.
 Орловская улица — улица в Дятьково.
 Орловская улица — улица в Любохне.
 Орловская улица — улица в Навле.
 Орловская улица — улица в Сельцо.
 Орловская улица — улица в Великом Новгороде.
 Орловская улица — улица в Волгограде.
 Орловская улица — улица в Воронеже.
 Орловская улица — улица в Грозном.
 Орловская улица — улица в Урус-Мартане.
 Орловская улица — улица в Екатеринбурге.
 Орловская улица — улица в Иваново.
 Орловская улица — улица в Ижевске.
 В Казани:
 Орловская улица — улица в посёлке Поповка Приволжского района.
 Орловская улица — ныне не существующая улица в историческом районе Удельная стройка, позднее — слобода Восстания.
 Орловская улица — улица в Набережных Челнах.
 Орловская улица — улица в Калининграде.
 Орловская улица — улица в Советске.
 Орловская улица — улица в Анжеро-Судженске.
 Орловская улица — улица в Ленинске-Кузнецком.
 Орловская улица — улица в Прокопьевске.
 Орловская улица — улица в городе Юрга.
 Орловская улица — улица в Кирове.
 Орловская улица — улица в городе Орлов.
 В Курске:
 Орловская улица.
 1-я Орловская улица.
 2-я Орловская улица.
 Орловская улица — улица в Липецке.
 Орловская улица — улица в городе Грязи.
 Орловская улица — улица в Ельце.
 Орловская улица — улица в Новороссийске.
 Орловская улица — улица в Абинске.
 Орловская улица — улица в Ейске.
 Орловская улица — улица в Новокубанске.
 Орловская улица — улица в Новом Осколе.
 Орловская улица — улица в Старом Осколе.
 Орловская улица — улица в Новосибирске.
 Орловская улица — улица в Дмитровске.
 Орловская улица — улица в Ливнах.
 Орловская улица — улица в Мценске.
 Орловская улица — улица в Змиёвке.
 Орловская улица — улица в Пензе.
 Орловская улица — улица в городе Пермь.
 Орловская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Орловская улица — улица в Коксовом.
 Орловская улица — улица в Орловском.
 Орловская улица — улица в Самаре.
 Орловская улица — улица в Чапаевске.
 Орловская улица — улица в Тольятти.
 Орловская улица — улица в Саратове.
 Орловская улица — улица в Энгельсе.
 Орловская улица — улица в городе Новоузенск.
 Орловская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Орловская улица (Стрельна) — улица в Стрельне
 Орловская улица — улица в Луге.
 Орловская улица — улица в Тихвине.
 Орловская улица — улица в Долинске.
 Орловская улица — улица в Севастополе.
 Орловская улица — улица в Смоленске.
 Орловская улица — улица в Ставрополе.
 Орловская улица — улица в Горячеводском.
 Орловская улица — улица в Новопавловске.
 Орловская улица — улица в Тамбове.
 Орловская улица — улица в Туле.
 Орловская улица — улица в городе Ефремов.
 Орловская улица — улица в городе Тюмени.
 Орловская улица — улица в Гусь-Хрустальном.
 Орловская улица — улица в Муроме.
 Орловская улица — улица в Челябинске.
 Орловская улица — улица в Магнитогорске.
 Орловская улица — улица в Троицке.
 Орловская улица — улица в городе Миасс.
 Орловская улица — улица в Улан-Удэ.
 Орловская улица — улица в Ульяновске.
 Орловская улица — улица в Уфе.
 Орловская улица — улица в Хабаровске.
 Орловская улица — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Орловская улица — улица в селе Шира.
 Орловская улица — улица в городе Артём.
 Орловская улица — улица в Партизанске.
 Орловская улица — улица в Рузаевке.
 Орловская улица — улица в Зеленогорске.
 Орловская улица — улица в Калачинске.
 Орловская улица — улица в Сорочинске.

Украина 
 Орловская улица — улица в Днепре.
 Орловская улица — улица в городе Кривой Рог.
 Орловская улица — улица в городе Никополь.
 Орловская улица — улица в Донецке.
 Орловская улица — улица в Горловке.
 Орловская улица — улица в Мариуполе.
 Орловская улица — улица в Константиновке.
 Орловская улица — улица в Енакиево.
 Орловская улица — улица в Дружковке.
 Орловская улица — улица в Запорожье.
 Орловская улица — улица в Каменском.
 Орловская улица — улица в Киеве.
 Орловская улица — улица в Лисичанске.
 Орловская улица — улица в городе Брянка.
 Орловская улица — улица в Стаханове.
 Орловская улица — улица в городе Красный Луч.
 Орловская улица — улица в Одессе.
 Орловская улица — улица в Харькове.
 Орловская улица — улица в Чернигове.
 Орловская улица — улица в Черновцах.

Казахстан 
 Орловская улица — улица в городе Алма-Ата.
 Орловская улица — улица в городе Павлодар.

Киргизия 
 Орловская улица — улица в Бишкеке.

См. также 
 Новоорловская улица
 Староорловская улица
 Орловский переулок